Simonetta est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Prénom 
Simonetta est un prénom féminin, équivalent italien de « Simonette », diminutif de Simona, équivalent italien de «  ».

Patronyme

Noblesse 
 Famille Simonetta, famille noble italienne de la Renaissance installée dans le duché de Milan.

Autres personnalités 
 Brigitte Simonetta (1954-), animatrice française de télévision et de radio ;

Architecture 
 Villa Simonetta, villa de la Renaissance à Milan, ancienne possession de la famille Simonetta, aujourd'hui école municipale de musique.

Astronomie 
 (29706) Simonetta, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme italien